Primera División 1935 (Chili)
 Primera División 1935 (Argentinië)
 Primera División 1935 (Uruguay)
 Primera División 1935 (Paraguay)
 Primera División 1934/35 - Spanje